Шуленбурги — дворянський рід.
 Александер Фрідріх Георг фон дер Шуленбург (1745—1790) — прусський міністр.
 Вернер фон дер Шуленбург (1678—1755) — данський фельдмаршал.
 Вернер фон дер Шуленбург (1875—1944) — німецький дипломат, посол Німеччини в СРСР (1934—1941).
 Вольф-Вернер фон дер Шуленбург (1899—1944) — німецький офіцер, бригадефюрер СА і оберстлейтенант люфтваффе.
 Герхард Шуленбург (1926—2013) — колишній німецький футбольний арбітр.
 Крістоф фон дер Шуленбург (1513—1580) — німецький дворянин; єпископ Ратцебурга.
 Маттіас Йоганн фон дер Шуленбург (1661—1747) — німецький генерал, учасник Північної війни і війни за іспанську спадщину; фельдмаршал Венеції.
 Мелусіна фон дер Шуленбург (1667—1743) — коханка курфюрста Брауншвейг-Люнебурга і короля Великої Британії Георга I.
 Мелусіна фон дер Шуленбург, графиня Волсінгемська (1693—1778) — позашлюбна дочка британського короля Георга I.
 Фрідріх фон дер Шуленбург (1865—1939) — німецький офіцер, один з вищих почесних членів СС, обергруппенфюрер СС, генерал кавалерії запасу вермахту.
 Фріц Шуленбург (1894—1933) — німецький антифашист, борець опору.
 Фріц-Дітлоф фон дер Шуленбург (1902—1944) — заступник начальника поліції Берліна, учасник змови 20 липня 1944 року.

Вілла Шуленбург — особняк в місті Гера, побудований за проектом архітектора Анрі ван де Велде.

Шуленбург — місто в окрузі Файєтт штату Техас.
німецькі прізвища